Doncaster, Maryland peut signifier:

Doncaster, Charles County, Maryland, un territoire non organisé (English: unincorporated community)
Doncaster, Talbot County, Maryland, un territoire non organisé (English: unincorporated community)
Doncaster Town Site, un village historique